Кье́ти (; , от ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

Население составляет 50 646 человека (2019), плотность населения составляет 850,19 чел./км². Занимает площадь 59,57 км². Почтовый индекс — 66100. Телефонный код — 0871.

Покровителем коммуны почитается святой Иустин из Кьети, празднование 11 мая. Кьети является основным местом проведения хорового фестиваля Chorus Inside.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.chieti.it/

Города-побратимы 
 : Яньчэн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/